Vičende ima više značenja:
 Vičende (Kampobaso)
 Vičende (Kjeti)